Игры плей-офф ВНБА сезона 2013 проходили с 19 сентября по 10 октября 2013 года. В плей-офф сезона по итогам регулярного первенства вышли по четыре лучших клуба из каждой конференции. Полуфиналы и финалы конференций проводились до двух побед, а решающая серия — до трёх. Чемпионкой, во второй раз в своей истории, стала команда «Миннесота Линкс», которая со счётом 3:0 переиграла клуб «Атланта Дрим». «Миннесота» трижды выходила в финал ВНБА и дважды становилась триумфатором первенства, «Атланта» в свою очередь также в третий раз добралась до решающей стадии плей-офф, не имея в своём активе ни одной победы. Самым ценным игроком финала стала Майя Мур, впервые выигравшая этот почётный трофей.

Квалифицировались в плей-офф

Восточная конференция

Западная конференция

Сетка

Восточная конференция

Полуфиналы конференции

Атланта — Вашингтон — 2-1

Чикаго — Индиана — 0-2

Финал конференции

Атланта — Индиана — 2-0

Западная конференция

Полуфиналы конференции

Лос-Анджелес — Финикс — 1-2

Миннесота — Сиэтл — 2-0

Финал конференции

Миннесота — Финикс — 2-0

Финал

Миннесота — Атланта — 3-0

Ссылки 
 
 

ВНБА в сезоне 2013
Плей-офф ВНБА